Fotbollsallsvenskan 1931/1932 hade tolv lag och därmed 22 omgångar. Lag 11 och 12 flyttades ner. Seger gav 2 poäng, oavgjort gav 1 poäng och förlust gav 0 poäng. Allsvenskan vanns av AIK, som ledde serien från och med omgång 3 till och med slutet. Detta var AIK:s första allsvenska seger, samt deras sjunde svenska mästerskapstitel.

Höstsäsongen spelades 2 augusti-8 november 1931 och vårsäsongen spelades 3 april-5 juni 1932.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor

Fotnoter

Externa länkar

1931 i Sverige
1932 i Sverige
1931/1932
Fotbollssäsongen 1931/1932